

Persone 
 Alessandra Cini nei Mari – condottiera montevarchina del XVIII-XIX secolo
 Bartolomeo Cini – politico, finanziere e industriale italiano
 Bettone Cini – uomo politico fiorentino del XIV secolo
 Chiara Cini – schermitrice italiana
 Cristina Cini – assistente arbitro di calcio italiana
 Enrico Cini – vescovo cattolico italiano
 Giorgio Cini – imprenditore italiano del XX secolo, figlio di Vittorio
 Giovan Battista Cini – scrittore del Rinascimento italiano, alla corte fiorentina dei Medici
 Giovanni Cini (1270-1335) – religioso italiano, dichiarato beato dalla Chiesa cattolica
 Giovanni Cini (XVI secolo-1565) – scultore italiano
 Giuliana Cini – fisica italiana, allo studio delle interazioni Sole-Terra
 Jacopo Cini – frate domenicano originario di Colle di Val d'Elsa, vescovo di Termoli
 Joe Cini – ex calciatore maltese, di ruolo attaccante
 Marcello Cini – fisico e ambientalista italiano
 Neri Farina Cini – imprenditore e politico italiano
 Reginald Cini – ex calciatore maltese, di ruolo portiere
 Ruggero Cini – arrangiatore e direttore d'orchestra italiano
 Vittorio Cini – finanziere italiano del XX secolo

Altro 
 Biblioteca comunale Francesco Cini – biblioteca comunale di Osimo, provincia di Ancona, Marche
 Castello Cini – Castello di Monselice
 Cini – famiglia borghese di Montevarchi
 CINI – Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica
 Fondazione Giorgio Cini – istituzione privata finalizzata a valorizzare la cultura veneta
 Giorgio Cini – nave scuola della Guardia di Finanza
 Palazzo Cini-Grifoni – in Borgo Ognissanti 13-15, Firenze
 Parco Farina Cini – a San Marcello Pistoiese
 Teatro Cini – antico teatro di Montevarchi, provincia di Arezzo, Toscana